Зівар Сюбхан кизи Агаєва (; , село Карасу, Аджикабульський район, СРСР — , Баку, Азербайджан) — азербайджанська поетеса.

Життєпис 
Народилася 1934 року в селі Карасу, в родині залізничників. Початкову і середню освіту здобула в місті Аджикабулі. Закінчила Бакинський медичний технікум і літературний факультет Азербайджанського державного педагогічного університету. Видавала журнал «Жінка Азербайджану».

Багато її робіт перекладено турецькою мовою. Багато її творів спеціально були написані під пісні Маммедбагира Багирзаде та інших виконавців. Написала дві книги:

 «Özün seç, özün bəyən», 1975
 «Ilk baharda gəlmişəm», 1980.

Померла 22 червня 2015 року в Баку.

Примітки 

Азербайджанські поетеси
Поети за алфавітом